Walczak ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Walczak (* 1984), deutscher Politiker (SPD)
 Damian Walczak (* 1984), polnischer Radrennfahrer
 Henning Walczak (* 1966), deutscher Immunologe und Krebsforscher

 Marius Walczak, eigentlicher Name von Marius No.1 (* 1969), deutscher DJ
 Michał Walczak (* 1979), polnischer Dramatiker
 Patryk Walczak (* 1992), polnischer Handballspieler
 Ruth Walczak (* 1988), britische Ruderin
 Ryszard Tadeusz Walczak (1943–2006), polnischer Agrotechniker 
 Stanisław Walczak (1913–2002), polnischer Politiker

Siehe auch:
 Hundeführer Walczak – Die Geschichte eines Polizeihundes, polnische Fernsehserie (1971)